Svenska mästerskapet i fotboll 1919 vanns av Gais efter en finalseger mot Djurgårdens IF med 4-1 på Stockholms Stadion i Stockholm den 19 oktober 1919. Detta var Gais första SM-guld.

Spelträd

Kval

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Kvalomgång 3

Slutomgång

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Noter 

1919 i Sverige
Fotbollssäsongen 1919
1919